Rakowitz  ist der Name folgender Orte:

in Polen
 Rakowice, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Rakowitz im Landkreis Neumark (Westpr.), Danzig-Westpreußen); siehe Lubawa (Landgemeinde)
 Rakowiec, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern (ehemals Rakowitz im Landkreis Marienwerder, Danzig-Westpreußen); siehe Gmina Gniew
in Rumänien
 Racovița (Sibiu) (ungarisch Oltrákovica), eine Ortschaft im Kreis Sibiu, Siebenbürgen 
in der Slowakei
 Rakovice (Slowakei) (ungarisch Rákfalu), eine Ortschaft im Okres Piešťany, Trnavský kraj
in Tschechien
 Rakovice (Tschechien), Gemeinde im Okres Písek

Rakowitz ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Rakowitz (* 1973), amerikanischer Künstler 
 Stefan Rakowitz (* 1990), österreichischer Fußballspieler

Rakowitz bezeichnet:
 Schlacht bei Rakowitz (1705) oft auch Schlacht bei Warschau, eine Schlacht im Großen Nordischen Krieg (1700–1721)

siehe auch: Rakovica, Rakovic, Rakovice